Натуральне число 619
 619 рік до нашої ери
 619 рік нашої ери